Oryx GTL – Impianto di produzione di carburante sintetico con sede in Qatar.

 Pearl GTL – Sito di produzione, trasformazione e sintesi di gas naturale situato in Qatar.
 Processo GTL – Processo di raffineria per convertire gas in benzina o diesel.